El Estadio SCG es un estadio de fútbol situado en la provincia de Nonthaburi, Tailandia y es el estadio en donde hace de local el Muangthong United que participa en la Liga Premier de Tailandia. El estadio anteriormente podía contener hasta 20 000 personas, pero el estadio se renovó y paso a tener capacidad para 15 000 personas.

Nombre 
El nombre del estadio cambio dos veces por cuestiones de patrocinio, el primer nombre de este estadio fue Thunderdome Stadium (2010) y desde 2012 el estadio pasa a tener el nombre con el cual es conocido hoy en día SCG Stadium.

Véase también 
 Anexo:Estadios de fútbol de Tailandia

Referencias 

Estadios de fútbol de Tailandia